Saint-Pierre-des-Ifs kan syfta på:
 Saint-Pierre-des-Ifs, Calvados
 Saint-Pierre-des-Ifs, Eure